Nassauwijk (Voorschoten)
Nassauwijk (Kootstertille)